

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 https://www.weforum.org/people/rania-a-mashat
 http://erf.org.eg/affiliates/rania-al-mashat/
 http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/Cabinet/TheCabinetLineup/Pages/BioMinisters.aspx?bio=88